Pittoni ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Battista Pittoni (1687–1767), italienischer Maler und Zeichner
 Leros Pittoni (* 1928), italienischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Philipp Pittoni von Dannenfeldt († 1824), K.k. Generalmajor
 Wilson Pittoni (* 1985), paraguayischer Fußballspieler